Betuel – postać biblijna, bratanek Abrahama
 Betuel – miasto biblijne o niepewnej identyfikacji

Zobacz też: 
 Betel